Plaats in Indonesië
 Wero (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wero (Gombong), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java